Лугинин, Лугинина — русская фамилия.

Известные носители:
 Лугинин, Анатолий Константинович (1923—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Лугинин, Владимир Фёдорович (1834—1911) — русский физико-химик, основатель первой в России термохимической лаборатории.
 Лугинин, Иван Корнеевич (ок. 1690 — ок. 1740) — крупный купец, владелец ряда тульских заводов.
 Лугинин, Корней Никифорович (.. — ..) — крупный купец и основатель династии крупнейших купцов первой гильдии и владельцев мануфактур.
 Лугинин, Ларион Иванович (1722—1785) — крупный купец, в середине XVIII в. входил в десятку самых богатых купеческих фамилий в России, вёл торговлю как на внутреннем, так и на внешнем рынке (Ср. Азия, Иран, Китай), горнозаводчик, владелец Троицко-Саткинского и Златоустовского заводов на Южном Урале.

 Лугинина, Мария Владимировна (более известна под фамилией Волконская; 1875—1960) — русская художница, живописец.

См. также 
  — название нескольких населённых пунктов в России.